Саньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Орлеана, 33 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Саньєр на сайті французького Національного інституту географії
 Саньєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саньєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саньєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер